La Femme de mon frère, film de Ricardo de Montreuil sorti en 2005
 La Femme de mon frère, film de Monia Chokri sorti en 2019